Les Championnats d'Afrique d'haltérophilie 2012  sont la  édition des Championnats d'Afrique d'haltérophilie. Ils se déroulent du 30 mars à avril 2012 à Nairobi au Kenya, et voient s'affronter des haltérophiles provenant de 13 pays. La compétition est qualificative pour les Jeux olympiques d'été de 2012.

Médaillés

Hommes

Femmes

Notes et références

Liens externes 
 IWF.net

2012
Haltérophilie
Haltérophilie 2012
2012 au Kenya
Haltérophilie au Kenya
Haltérophilie en 2012
Sport en mars 2012
Sport en avril 2012